Lakshmi bezeichnet
 eine hinduistische Göttin, siehe Lakshmi
 den ehemaligen indischen Automobilhersteller Lakshmi Performance Cars

Lakshmi ist der Familienname folgender Personen:
 Padma Lakshmi (* 1970), US-amerikanisch-indische Schauspielerin
 P. V. V. Lakshmi (* 1974), indische Badmintonspielerin
 S. N. Lakshmi (1927–2012), indische Schauspielerin
Siehe auch:
 Lake Lakshmi